

1. Unternehmen 

Die Reclay Group wurde im Jahr 2002 gegründet und gehört als international ausgerichteter Dienstleister auf dem Gebiet der erweiterten Produzentenverantwortung (Extended Producer Responsibility – EPR) und freiwilligen Lösungen zum Schließen von Stoffkreisläufen zur Muttergesellschaft Raan GmbH.

2. Geschichte 
Die Reclay GmbH wurde im Jahr 2002 von Raffael A. Fruscio und Martin Schürmann im mittelhessischen Herborn gegründet. Das Unternehmen betreibt in Deutschland seit 2008 ein bundesweit zugelassenes duales System nach § 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung zur Sammlung und anschließenden Verwertung von Verpackungsabfällen. Im Laufe der Jahre wurde die Geschäftstätigkeit auf weitere Länder ausgeweitet.

Martin Schürmann gab seine Anteile im Jahr 2020 ab. Raffael A. Fruscio ist seitdem alleiniger Inhaber und Gesellschafter. Fritz Flanderka, Jens Nießmann, Antti Tiilikainen und Christian Abl ergänzen die Geschäftsführung. Zudem gehört Reclay seither zur Unternehmensgruppe der Raan GmbH.

3. Dienstleistungen 
Die Reclay Group bietet unterschiedliche Dienstleistungen im Bereich des Verpackungs- und Entsorgungsmanagements und (inter)nationalen Wertstoffhandels an. Sie entwickelt Rücknahmesysteme für Verkaufs- und Transportverpackungen, Elektro- und Elektronikaltgeräte und Batterien.

Als Duales System unterstützt die Reclay Group Unternehmen seit 2008 in Deutschland bei der Erfüllung ihrer EPR-Pflichten. Im weiteren Verlauf der Unternehmensgeschichte kamen weitere internationale Standorten hinzu. Dabei werden Kundinnen und Kunden bei der gesetzeskonformen Lizenzierung sowie der fach- und umweltgerechten Entsorgung ihrer Verpackungen unterstützt.

4. Kooperationen 
Die Reclay Group engagiert sich in internationalen Forschungsprojekten über die Recyclingfähigkeit, den Rezyklateinsatz, chemisches Recycling und Sortieranlagen. Ebenso ist sie am Rezyklathandel beteiligt. Die gemeinsame Kooperation von Borealis und Reclay „Recelerate GmbH“ optimiert Sortierungs- und Recyclingprozesse seit Mai 2022.

5. Engagement 
Die Reclay Group beteiligt sich an umweltschützenden Projekten.

5.1 Trendy e.V. 
2012 gründete sie die Umweltbildungsinitiative „trendy hilft Kindern. Mach mit!“. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Herborn engagiert sich mit Umweltbildungsaktivitäten und sozialen Kleidersammlungen für Kinder. Die Kinder sind gemeinsam mit ihren Schulen, Kindergärten, Kitas oder Vereinen aktiv an der Kleidersammlung beteiligt und werden für ihre Umwelt sensibilisiert.

Weblinks 
 Website der Reclay Group
Website Circulate der Reclay Group

Einzelnachweise 

Gegründet 2002
Unternehmen (Herborn)
Entsorgungsunternehmen (Deutschland)